A 46ª edição do concurso Miss USA foi realizada em Shreveport, Luisiana, em janeiro e fevereiro de 1997. As candidatas chegaram à cidade em 19 de janeiro e a fase preliminar ocorreu em 2 de fevereiro. A final televisionada ocorreu no Hirsch Memorial Coliseum, no dia 5 de fevereiro, e foi apresentada pelo ator George Hamilton e pela empresária Marla Maples Trump. Randy Newman foi a atração musical da noite.

No final da transmissão, Brook Mahealani Lee, do Havaí, foi coroada pela antecessora Ali Landry, da Luisiana, se tornando a primeira havaiana a levar o título de Miss USA após 19 anos. Três meses depois, Mahealani venceu o título de Miss Universo 1997, em Miami, Flórida, e a segunda colocada Brandi Sherwood, de Idaho, assumiu o título nacional.

O concurso foi realizado em Shreveport pela primeira vez, após três anos seguidos em South Padre Island, Texas e quatro anos seguidos em Wichita, Cansas. A nova sede foi anunciada em agosto de 1996, na presença da então Miss USA, Landry, natural da Luisiana, que testemunhou a assinatura oficial do contrato.

Esta foi a primeira edição do concurso já sob a administração do empresário Donald Trump, então esposo de Marla. Seis empresas patrocinaram a programação de atividades cumprida pelas candidatas em Shreveport, que teve a participação de 300 voluntários. As candidatas tiveram mais de 45 horas de ensaios tanto para a fase preliminar quanto para a final televisionada. E, pela primeira vez, tiveram a opção de escolherem trajes de banho de uma ou duas peças para essa competição.

Resultados

Classificações

Premiações especiaia
Miss Simpatia - Napiera Groves (Distrito de Columbia)
Miss Fotogenia - Audra Wilks (Virgínia)
Melhor em Traje de Banho - Angelia Savage (Flórida)

Notas

Competição preliminar

     Vencedora
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalista (Top 6)
     Finalista (Top 10)

Competição final

     Vencedora
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalista (Top 6)

Candidatas

Alabama - Autumn Smith
Alasca - Rea Bavilla
Arizona - Jessica Shahriari
Arcansas - Tamara Henry
Califórnia - Alisa Kimble
Colorado - Damien Muñoz
Connecticut - Christine Pavone
Delaware - Patricia Gauani
Distrito de Columbia - Napiera Groves
Flórida - Angelia Savage
Geórgia - Denesha Reid
Havaí - Brook Mahealani Lee
Idaho - Brandi Sherwood
Illinois - Jennifer Celenas
Indiana - Tricia Nosko
Iowa - Shawn Marie Brogan
Cansas - Kathryn Taylor
Kentucky - Rachyl Hoskins
Luisiana - Nikole Viola
Maine - Stephanie Worcester
Maryland - Ann Coale
Massachusetts - Jennifer Chapman
Michigan - Jennifer Reed
Minnesota - Melissa Hall
Mississippi - Arleen McDonald
Missouri - Amanda Jahn

Montana - Christin Didier
Nebrasca - Kim Weir
Nevada - Ninya Perna
Nova Hampshire - Gretchen Durgin
Nova Jérsei - Jennifer Makris
Novo México - Tanya Harris
Nova York - Ramona Reuter
Carolina do Norte - Crystal McLaurin-Coney
Dacota do Norte - Lauri Marie Gapp
Ohio - Michelle Mouser
Oklahoma - Trisha Stillwell
Oregon - Heather Williams
Pensilvânia - Cara Bernosky
Rhode Island - Claudia Jordan
Carolina do Sul - Casey Mizell
Dacota do Sul - Jamie Swenson
Tennessee - Towanna Stone
Texas - Amanda Little
Utah - Temple Taggart
Vermont - Lisa Constantino
Virgínia - Audra Wilks
Washington - Sara Nicole Williams
Virginia Ocidental - Natalie Bevins
Wisconsin - Tara Johnson
Wyoming - Stacy Dawn Cenedese

Crossovers 
10 candidatas competiram anteriormente nos concursos Miss Teen USA ou Miss America.

Candidatas com título estadual anterior de Miss Teen USA state:
Brandi Sherwood (Idaho) - Miss Idaho Teen USA 1989 e Miss Teen USA 1989
Claudia Jordan (Rhode Island) - Miss Rhode Island Teen USA 1990
Autumn Smith (Alabama) - Miss Alabama Teen USA 1993
Audra Wilks (Virgínia) - Miss Virginia Teen USA 1988
Michelle Mouser (Ohio) - Miss Ohio Teen USA 1991
Arlene McDonald (Mississippi) - Miss Mississippi Teen USA 1992
Danesha Reed (Geórgia) - Miss Georgia Teen USA 1993
Gretchen Jurgin (Nova Hampshire) - Miss New Hampshire Teen USA 1993

Candidatas com título estadual anterior de Miss America:
Jennifer Makris (Nova Jérsei) - Miss New Jersey 1994 (Terceira colocada no Miss America 1995)
Stacy Dawn Cenedese (Wyoming) - Miss Wyoming 1992

Referências

Ver também 

Miss Universo 1997
Miss Brasil 1997

Ligações externas 
Página oficial do Miss USA

Miss USA
1997 nos Estados Unidos
Concursos de beleza de 1997